Nieuw-Zeelandse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Nieuw-Zeeland vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Nieuw-Zeelandse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Nieuw-Zeeland vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey